Серкль Атлетик (Cercle Athlétique) — название ряда французских спортивных клубов.

 Серкль Атлетик (Бастия) («Cercle Athlétique Bastiais») — футбольный клуб из города Бастия
 Серкль Атлетик (Монруж) («Le Cercle Athlétique de Montrouge») — клуб по хоккею на траве из города Монруж, неоднократный чемпион Франции.
 Серкль Атлетик (Париж) («Cercle Athlétique de Paris», (CAP)) — название футбольного клуба «Шарантон» с 1906 по 1964 год.